Plaatsen
 Price (Utah), plaats in de Verenigde Staten
 Price County, county in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Price (Australië), plaats in Australië
 
 Personen
 Alan Price (1942), Engels muzikant
 George Cadle Price (1919-2011), premier van Belize
 John Price (acteur) (1913-1996), Deens acteur
 Leontyne Price (1927), Amerikaans zangeres
 Lindsay Price (1976), Amerikaans actrice
 Molly Price (1966), Amerikaans actrice
 Nick Price (1957), Zimbabwaans golfer
 Olivia Price (1992), Australisch zeilster
 Richard Price (filosoof) (1723-1791), Brits filosoof
 Serge Price (1991), Nederlands acteur
 Stuart Price (1977), Brits muzikant
 Vincent Price (1911-1993), Amerikaans acteur

 Overig
 Tara Price, personage uit de televisieserie CSI: Miami